Chaetopeltaster är ett släkte av svampar. Chaetopeltaster ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetopeltaster